

Musica 
Essential – album dei Divinyls del 1991
Essential – album dei Ten Years After
Essential – album dei Pet Shop Boys del 1998
Essential – album degli UFO del 1992
Essential – album dei CCCP - Fedeli alla linea del 2012
Essential – album di Amalia Gré del 2012
Essential – raccolta di Caparezza del 2012
Essential – album dei Matia Bazar del 2012
Essential – album degli Üstmamò del 2012

Altro 
Essential – profumo della Lacoste